Miami bezeichnet

Orte im US-Bundesstaat Florida:
 Miami, genauer City of Miami, häufig werden auch Vororte (z. B. Miami Beach, Coral Gables) als Miami bezeichnet, manchmal auch das gesamte Miami-Dade County.
 Miami Beach
 Miami Gardens
 Miami Lakes
 Miami Shores
 Miami Springs
 North Miami
 North Miami Beach
 South Miami
 South Miami Heights
 West Miami

Weitere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Miami (Arizona)
 Miami (Indiana)
 Miami (Iowa)
 Miami (Missouri)
 Miami (New Mexico)
 Miami (Oklahoma)
 Miami (Texas)
 Miami (West Virginia)
 Miami Bend (Indiana)
 Miami Grove (Ohio)
 Miami Heights (Ohio)
 Miami Park (Michigan)
 Miami Valley (Georgia)
 Miami Villa (Ohio)

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Great Miami River, Ohio
 Little Miami River, Ohio
 Miami River (Florida)
 Miami River (New York)
 Miami River (Oregon)

Ort in Spanien:
 Miami Playa (Spanien), katalanisch Miami Platja, Touristenzentrum in Spanien an der Costa Daurada, Provinz Tarragona, nahe Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

auch
 Miami (Volk), einen Indianerstamm
 den Spitznamen des Pokerprofis John Cernuto
 Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Guiauto

Siehe auch:

 Miami Township
 Miami County